Ne или NE може да се отнася за:

 неон (означение на химичен елемент)
 северозапад (NE)
 Нидерландия
 Нова Англия